Le Chemineau ("il vagabondo" in lingua francese) può riferirsi a:

Le Chemineau (film 1905), diretto da Albert Capellani
Le Chemineau (film 1917), diretto da Henry Krauss
Le Chemineau (film 1918), diretto da Gaston Leprieur
Le Chemineau (film 1926), diretto da Maurice Kéroul e Georges Monca
Le Chemineau (film 1935), diretto da Fernand Rivers
Il viandante (Le Chemineau), film del 2001 diretto da Danièle Huillet e Jean-Marie Straub